AN/SQS-23 — американская корабельная гидроакустическая станция дальнего радиуса действия, разработанная в середине 1950-х гг. и производившаяся компанией Sangamo Electric (в 1975 году была приобретена Schlumberger). Была принята на вооружение ВМС США в 1959 году, со второй пол. 1960-х гг. стартовала программа модернизации и продления сроков эксплуатации имеющихся SQS-23, оборудования их новой приёмоизлучающей системой TR-208A в 1967-1973 гг. SQS-23 работала в режиме обзора, анализа подводной остановки, вращающегося направленного излучения (), управляемого направленного излучения () и в ручном режиме.

Теоретически ГАС имела охват 360° по азимуту, однако резиновый экран в сторону кормы, защищавший сонар от шумов, создаваемых двигателем и винтами, сужал охват до 300°.

В модифицированном аналого-цифровом варианте панель управления SQS-23 использовалась в сочетании с компьютерами , программируемыми на языке ФОРТРАН-4.

Производство 

В производстве основных узлов SQS-23 участвовали:
 Станция в целом — Sangamo Electric Co., Спрингфилд, Иллинойс;
 Комплект модифицированного оборудования (upgrade suite), программа модернизационных работ (Performance and Integration Retrofit (PAIR) Program) — Raytheon Co., Submarine Signal Div., Портсмут, Род-Айленд;
 Коммутаторы — Sangamo Electric Co., Спрингфилд, Иллинойс;
 Обтекатель — Bath Iron Works Corp., Бат, Мэн;
 Сканирующая аппаратура дальнего действия LORA — Sangamo Electric Co., Спрингфилд, Иллинойс;
 Приёмоизлучающая система TR-208/TR-208A — Dynamics Corporation of America, Massa Div., Хингем, Массачусетс; Hazeltine Electronics Corp., Литтл-Нек, Лонг-Айленд;
 Приёмоизлучающая система TR-197 — Raytheon Co., Submarine Signal Div., Портсмут, Род-Айленд;
 Цифровой вычислительный комплекс GE-635 — General Electric Co., Computer Dept., Финикс, Аризона.

История 
Первая установка произведена в 1958 году. Всего установлено 197 сонаров. Основное назначение — наведение противолодочных ракет ASROC.

Затем, на замену SQS-23 Edo Corp. и General Electric Co. разработали SQS-26.

Технические характеристики 
Источник информации.
 Ширина луча: 9,25° × 9,25°
 Диапазон по азимуту: 360°
 Диапазоны по дальности: 0,9 / 2,3 / 4,5 / 9 / 18 / 36 км
 Импульсная мощность: 60 кВт
 Частота сигнала: 4,5 / 5 / 5,5 кГц.
 Длительность импульса 5 / 30 / 120 мс
 Частота импульсов: 150 Гц
 Антенна:
 Размеры (диаметр × высота) — 2,55 × 1,60 м
 Число элементов — 432 (48 рядов по 9 элементов)
 Тип приёмопередающего элемента — TR-208

Носители 
  Ракетный крейсер CGN-9 «Лонг Бич»
  Ракетный крейсер CGN-25 «Бейнбридж»
  Ракетные крейсера типа «Леги»
  Эскадренные миноносцы типа «Чарльз Ф. Адамс» (4 единицы)
  Эскадренные миноносцы типа «Фаррагат»

Примечания

См. также 
 Список оружия и технических средств кораблей ВМС США

Ссылки 

 AN/SQS-23 Sonar. GlobalSecurity.org.
 AN/SQS-23 Sonar. FAS.org.
 AN/SQS-23 Sonar. USS Joseph P. Kennedy Jr. DD850 Destroyer Museum at Battleship Cove, Fall River, Massachusetts.
 SONARS (Military Weapons)
 US Navy Shipboard Electronic Equipments. NAVSHIPS 10794-C, 1969.
 1/72 USS Conyngham DDG-17.

Гидроакустические станции США
Военная продукция Raytheon